Алистер Чарльз Макгован (, род. 24 ноября 1964 года, Ившем, Вустершир, Великобритания) — британский пародист, стенд-ап комик, музыкант, актер, писатель и драматург. Его шоу The Big Impression (ранее Alistair McGowan’s Big Impression) шло в России на телеканале НСТ под названием «Шоу Алистера Макгована».

Биография 
Родители — Марион и Джордж Макгованы. Алистер и его сестра Кей знали, что их отец родился в Калькутте, но не знали, что их отец был англо-индийцем. Алистер Макгован исследовал свою родословную в программе Би-би-си Who Do You Think You Are? (выпуск от 26 октября 2007 года), через четыре года после смерти своего отца. 
Учился в Лидском университете. Получил степень бакалавра искусств (окончил университет в 1986 году). После этого поступил в Гилдхоллскую школу музыки и театра, которую закончил в 1989 году.
По собственному признанию, поступил именно в Лидский университет отчасти из-за близости его к стадиону «Элланд Роуд», домашнему стадиону его любимого футбольного клуба «Лидс Юнайтед».

Карьера 
Работал стенд-ап комиком и озвучивал нескольких персонажей в сатирическом кукольном шоу Spitting Image телеканала ITV.
Спортивные пародии в исполнении Макгована показывались в футбольном тележурнале Sick As A Parrot. Сыграл роль переработчика в программе Би-би-си Think about Science. Сыграл роль Спока в комедийном сериале Тима Фёрта All Quiet on the Preston Front, выходившем на Би-би-си.
Самой известной его передачей стало пародийное шоу Alistair McGowan’s Big Impression (позднее The Big Impression), где он выступал совместно с пародистами Ронни Анконой и Джен Рейвенс. Там Макгован пародировал известных политиков, музыкантов, актеров, телеведущих и звезд спорта (см. раздел «Объекты пародий»).
Наиболее известны их с Анконой пародии «Пош и Бекс» — на Викторию Бекхэм (Пош Спайс) и Дэвида Бекхэма (Бекс — его прозвище). Поскольку семейство Бекхэм часто меняло имидж (например, Дэвид менял прически), это приходилось делать и пародистам.
В 2005 году Макгован вернулся к актёрской деятельности. Он снялся в сериале BBC «Холодный дом» по роману Чарльза Диккенса. Также принял участие в двух постановках Чичестерского фестивального театра — комедии Николая Гоголя «Ревизор» (новый перевод пьесы был выполнен шотландским сатириком и журналистом Алистером Битоном) и пьесе «5/11», выпущенной к 400-летию Порохового заговора. 
В октябре 2006 года провёл один из выпусков телепередачи Have I Got News For You. В том же году в составе Королевской шекспировской труппы принял участие в мюзикле «Насмешницы» (по шекспировской комедии «Виндзорские насмешницы»), где его партнёрами выступали Джуди Денч, Хейдн Гуинн и Саймон Кэллоу. 
Помимо этого, он продолжал работать на телевидении и радио в качестве диктора и пародиста. В частности, переозвучил видеозаписи передач BBC Sports Personality of the Year и Match Of The Day. 
В 2007 году сыграл роль Орина Скривелло (а также несколько эпизодических ролей) в рок-мюзикле Little Shop of Horrors и снялся в роли Нико в фильме «My Life In Ruins». В 2009 году состоялся его режиссёрский дебют: в Гилдхоллской школе музыки и театра Макгован поставил пьесу Ноэла Кауарда Semi-Monde.
В январе и феврале 2008 года Алистер Макгован сыграл одну из главных ролей в комической опере Гилберта и Салливана «Микадо, или город Титипу», поставленной «Оперной компанией Карла Розы». 21 апреля того же года сыграл роль конферансье Эмси в мюзикле «Кабаре», а в июле — в мюзикле They’re Playing Our Song.
В 2009 году сыграл роль герцога в постановке шекспировской пьесы «Мера за меру».
В 2010 году провёл один из выпусков телешоу стендап-комедии Live at the Apollо. 
В феврале 2011 года Макгован появился в телесериале «Skins», сыграв одну из ролей в пятой серии. 12 марта того же года он сыграл роль Короля пиратов в комической опере Гилберта и Салливана «Пираты Пензанса». Позже сыграл роль Генри Хиггинса в «Пигмалионе», поставленном Театром Гаррика в Лондоне (до него эту роль играл Руперт Эверетт). В апреле 2011 года поставил в театре центра искусств Ноттингемского университета драму Дэвида Мамета Oleanna. В том же году сыграл роль Пьеро ди Козимо Медичи в сериале Leonardo (CBBC). 
В 2013 году отправился в 50-дневный стендап-тур со своим шоу Not Just A Pretty Voice. В том же году совместно с Эдди Иззардом принял участие в стендап-шоу в Шеффилде, полностью прошедшем на французском языке. Озвучил английскую версию мультфильма «The Unbeatables». 
С 10 июня по 11 июля 2015 года Алистер Макгован играл в пьесе Джона Мейтланда An Audience with Jimmy Savile. 
Алистер Макгован известен также как литератор и драматург. В 2009 году совместно со своей бывшей партнершей по телепередаче The Big Impression Ронни Анконой он написал книгу A Matter of Life and Death or How to Wean Your Man off Football («Вопрос жизни и смерти, или Как отучить мужа от футбола»). Для BBC Radio 4 им были написаны три пьесы — о французском композиторе Эрике Сати (Three Pieces in the Shape of a Pear), английском композиторе Джоне Филде (The Peregrinations of a Most Musical Irishman) и Бернарде Шоу (The 'B' Word), в которых он сыграл главные роли. Написал пьесу Timing (в 2009 году пьеса получила номинацию сайта whatsonstage.com в категории «Лучшая новая пьеса»).

Награды 
За роль в комической опере «Микадо, или город Титипу» Алистер Макгован был номинирован на премию Лоуренса Оливье.

Личная жизнь 
У Макгована был семилетний роман с актрисой и пародисткой Ронни Анконой.
В августе 2013 года Алистер Макгован женился на своей подруге Шарлотте Пейдж, с которой играл в комической опере «Микадо, или Город Титипу» .

Объекты пародий 
 Вуди Аллен 
 Роуэн Аткинсон
 Тони Блэр
 Дэвид Бэкхем
 Кэри Грант
 Хью Грант
 Алан Дейвис
 Борис Джонсон
 Майкл Дуглас
 Эдди Иззард
 Кевин Киган
 Джереми Кларксон
 Билли Коннолли
 Гари Линекер
 Энди Маррей
 Брайан Мэй
 Оззи Осборн
 Роджер Федерер
 Алекс Фергюсон
 Принц Чарльз
 Эминем
 Свен-Ёран Эрикссон

Вымышленные персонажи 
 Росс Геллер (роль Дэвида Швиммера)
 Дот Коттон (роль Джун Браун)
 Бэзил Фолти (роль Джона Клиза)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Актёры Великобритании
Комики Великобритании
Пародисты
Пародисты по алфавиту
Пародисты Великобритании
Стендап-комики Великобритании
Родившиеся 26 ноября
Родившиеся в 1964 году